Ariane de los Países Bajos (Ariane Wilhelmina Máxima Inés; La Haya, 10 de abril de 2007) es la tercera hija de los reyes Guillermo Alejandro de los Países Bajos y Máxima y es la octava nieta de la princesa Beatriz. Ariane, como tal, es princesa de los Países Bajos, princesa de Orange-Nassau y señora de Amsberg desde su nacimiento.

Tiene tratamiento de alteza real desde el día de su nacimiento. Es tercera en la línea de sucesión del trono de los Países Bajos, por detrás de sus dos hermanas: la princesa heredera Catalina Amalia y Alexia.

Biografía

Nacimiento 

En septiembre de 2006, la casa real anunció el tercer embarazo de la entonces princesa Máxima, que estaba previsto que llegara a su término a mediados de abril.

Ariane nació en el HMC Bronovo, en la ciudad de La Haya el 10 de abril de 2007. Al nacer, la princesa pesó 4,135 kilos. Su nombre fue anunciado por su padre el día 13 de abril en el ayuntamiento de La Haya, día en que la princesa fue registrada.

Al nacer se le concedió el tratamiento de Alteza Real, así como los títulos de princesa de los Países Bajos y princesa de Orange-Nassau. En el momento de su nacimiento, ocupó el cuarto puesto en la línea sucesoria al trono holandés, por detrás de su padre y sus dos hermanas mayores.

Bautismo 

Fue bautizada en La Haya, en la iglesia de la Abadía, el 20 de octubre de 2007. El sacerdote Deodaat van der Boon usó agua del río Jordán para bautizar a la princesa. Los invitados a la ceremonia fueron 850, entre ellos se encontraban los padres de la princesa Máxima y el primer ministro holandés Jan Peter Balkenende.

Sus padrinos de bautismo fueron: Valeria Delger (amiga de la reina Máxima), Inés Zorreguieta (su tía materna), Guillermo de Luxemburgo (gran duque heredero de Luxemburgo), Tijo Baron Collot d'Escury y Anton Friling (ambos amigos del rey Guillermo Alejandro).

Nombres

 Ariane: por gusto personal de sus padres.

 Guillermina: por su tatarabuela paterna, la reina Guillermina de los Países Bajos.

 Máxima: por su madre, la reina Máxima.

 Inés: por su tía materna, Inés Zorreguieta.

Hermanas 

 Catalina Amalia de Orange, nacida el 7 de diciembre de 2003

 Alexia de Orange-Nassau, nacida el 26 de junio de 2005

Educación 

Como sus hermanas mayores, Ariane está cursando educación primaria en el colegio público Bloemcamps desde 2011.

Otros datos 

 Por ser hija del rey Guillermo (en el momento de su nacimiento, príncipe heredero), ostenta el título de princesa de los Países Bajos y princesa de Orange-Nassau; tal como dice el decreto real número 41, del 25 de enero de 2002.

 En mayo de 2007, tuvo que permanecer en el Hospital Universitario de Leiden durante una semana, tras ser diagnosticada con una infección en las vías respiratorias.

 Tras la subida al trono de su padre, Ariane pasó a ocupar el tercer lugar en la línea sucesoria por detrás de sus hermanas mayores.

 Por decisión de sus padres, ni ella ni sus hermanas, tendrán agenda oficial hasta que cumplan la mayoría de edad.

 En febrero de 2018 se fracturó la muñeca izquierda mientras practicaba patinaje sobre hielo.

Títulos y distinciones honoríficas 

 10 de abril de 2007 - actualidad: Su alteza real, la princesa Ariane de los Países Bajos, princesa de Orange-Nassau.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial de la princesa Ariane 

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XXI
Príncipes de los Países Bajos
Nacidos en La Haya